Сартон, Джордж — американский химик и историк науки бельгийского происхождения.
 Сартон — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.